Малинов Яр:
 Малинов Яр (приток Плотвы) — река в России, протекает в Белгородской области.
 Малинов Яр (приток Усердца) — река в России, протекает в Белгородской области.